FLO oder Flo bezeichnet:

 Fairtrade Labelling Organizations International
 Fluoren, chemische Verbindung
 ein Distrikt in der schwedischen Gemeinde Grästorp
 eine Abkürzung für den Film For Lovers Only mit Stana Katic
 einen weiblichen und männlichen Vornamen, siehe Flo (Vorname)
 Bahnhof Lorsch nach DS 100
 Flo (Band), englisches R&B-Trio

Flo ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Le Flô (1804–1887), französischer General und Politiker
 Håvard Flo (* 1970), norwegischer Fußballspieler
 Jostein Flo (* 1964), norwegischer Fußballspieler
 Per-Egil Flo (* 1989), norwegischer Fußballspieler
 Tore André Flo (* 1973), norwegischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Balle und der Flo
 Floh

FLO